Thaut ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Thaut (1921–1987), deutscher Maler und Grafiker
 Josef Thaut (1905–nach 1932), tschechoslowakischer Fußball-Nationalspieler
 Michael Thaut (* 1952), deutscher Musik- und Neurowissenschaftler, Hochschullehrer
 Rudolf Thaut (1915–1982), baptistischer Theologe

Siehe auch:
 Taut